Taxodium är ett släkte inom familjen cypressväxter (Cupressaceae) som beskrevs av Louis Claude Marie Richard. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Cypressväxter
 
Ta Växtindex